Соревнования по волейболу на XIV Играх малых государств Европы проходили с 31 мая по 4 июня 2011 года в Шане (Лихтенштейн) с участием 6 мужских и 5 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Черногории, у женщин — сборная Сан-Марино.

Команды-участницы

Мужчины 
 Андорра, Исландия, Кипр, Люксембург, Сан-Марино, Черногория.

Женщины 
 Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Сан-Марино.

Система проведения турнира 
6 команд-участниц турнира у мужчин и 5 у женщин провели однокруговые турниры, по результатам которого была определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины 

 31 мая: Исландия — Сан-Марино 3:1 (25:16, 24:26, 25:23, 25:19); Черногория — Кипр 3:1 (26:24, 19:25, 25:21, 25:15); Люксембург — Андорра 3:0 (25:18, 25:11, 25:21).
 1 июня: Люксембург — Исландия 3:1 (25:16, 27:25, 24:26, 25:20); Черногория — Сан-Марино 3:0 (25:18, 25:15, 25:14); Кипр — Андорра 3:0 (25:17, 25:11, 25:15).
 2 июня: Кипр — Исландия 3:0 (25:19, 25:16, 25:21); Люксембург — Сан-Марино 3:1 (23:25, 25:16, 25:21, 25:15); Черногория — Андорра 3:0 (25:12, 25:22, 26:24).
 3 июня: Кипр — Сан-Марино 3:0 (25:12, 25:16, 25:11); Черногория — Люксембург 3:0 (25:21, 25:16, 25:13); Исландия — Андорра 3:1 (26:24, 19:25, 25:23, 25:20).
 4 июня: Кипр — Люксембург 3:0 (25:22, 25:23, 25:23); Черногория — Исландия 3:0 (25:16, 25:15, 25:14); Сан-Марино — Андорра 3:1 (25:18, 25:17, 16:25, 25:16).

Женщины 

 31 мая: Сан-Марино — Люксембург 3:0 (25:15, 25:18, 25:15); Лихтенштейн — Исландия 3:0 (25:20, 27:25, 25:21).
 1 июня: Кипр — Люксембург 3:0 (25:20, 25:18, 25:12); Сан-Марино — Исландия 3:0 (25:23, 25:21, 25:19).
 2 июня: Кипр — Лихтенштейн 3:0 (25:11, 25:13, 25:13); Люксембург — Исландия 3:1 (25:15, 13:25, 25:21, 25:22).
 3 июня: Кипр — Исландия 3:0 (25:10, 25:21, 25:21); Сан-Марино — Лихтенштейн 3:1 (25:27, 25:21, 25:23, 25:10).
 4 июня: Сан-Марино — Кипр 3:2 (18:25, 25:22, 25:23, 21:25, 15:13); Люксембург — Лихтенштейн 3:0 (26:24, 27:25, 28:26).

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
 : Марко Божич, Гойко Чук, Милош Чулафич, Симо Дабович, Боян Дукич, Иван Есменица, Александр Миливоевич, Александр Минич, Бальша Радунович, Иван Расович, Райко Стругар, Лука Сулягич.

 : Ангелос Алексиу, Иоаннис Хатцифилиппу, Васос Димитриу, Антимос Экономидес, Габриэл Георгиу, Владимир Кнежевич, Августинос Панайотидис, Маринос Папахристодулу, Константинос Папаиоанну, Георгиос Платритис, Антонис Цагкаридис.

 : Бен Ангелсберг, Джамаль Белхаучи, Жиль Браас, Оливье де Кастро, Доминик Юси, Рауль Юнгерс, Анди Кёниг, Ральф Лентц, Ян Люкс, Жиль Низар, Хуан Пабло Штутц, Франтишек Восагло.

Женщины 
 : Кристина Баччокки, Вероника Бардуччи, Саманта Гьярди, Федерика Мацца, Мартина Мацца, Ирена Монти, Мария Монтирони, Джулия Муччоли, Кьяра Паренти, Элиза Паренти, Ракель Стимац.

 : Петрулла Александру, Алексия Андреу, Андреа Хараламбус, Анастасия Чёрная, Андри Иорданус, Деспина Константину, Панайота Кута, София Манитару, Элени Майкл, Элени Мосфилиоти, Татьяна Тимохова-Сиску.

 : Лиз Альяуме, Натали Браас, Мишель Бройер, Линн Элуарди, Мартина Эмерингер, Ким Годар, Анн-Катрин Хасдорф, Бетти Хоффман, Ребекка Клерф, Анналена Мах, Фабьен Велш, Жюли Цорн.

Ссылки 
 Мужской турнир
 Женский турнир

Волейбол на Играх малых государств Европы
2011 год в волейболе